Polskie Stowarzyszenie Aikido „AIKIKAI POLSKA” – jedna z kilku polskich organizacji zrzeszających osoby ćwiczące aikido.

W listopadzie 2004 roku wyodrębniła się ona z Polskiej Federacji Aikido i przyjęła nazwę: Polskie Stowarzyszenie Aikido „AIKIKAI POLSKA”. Nazwa ta nawiązuje do istniejącej w latach 80. organizacji Aikikai Polska. Inicjatorzy wydzielenia byli wtedy jej członkami. 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aikido „AIKIKAI POLSKA”:
 Prezes: Piotr Borowski 
 Wiceprezes: Andrzej Ciewiertnia 
 Wiceprezes: Marek Pietrasik 
 Sekretarz Generalny: Jacek Olejarnik
 Członek: Andrzej Biniek

Shihani odwiedzający Polskie Stowarzyszenie Aikido „AIKIKAI POLSKA”:
 Katsuaki Asai (8 dan), 
 Minoru Kanetsuka (7 dan), 
 Yukimitsu Kobayashi (7 dan), 
 Takeshi Kanazawa (7 dan), 
 Yoji Fujimoto (8 dan)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia Aikido "AIKIKAI POLSKA"

Aikido w Polsce
Polskie organizacje sportowe